«Укус мёртвой пчелы» () — третий эпизод второго сезона американского драматического телесериала «Во все тяжкие», и десятый во всём сериале. Автор сценария — Питер Гулд, режиссёр — Терри Макдоно.

Сюжет 
Сбежав от Туко, Уолту и Джесси приходится возвращаться домой и объяснять, где они были. У Уолта есть план для них обоих и они расходятся. Он идёт в супермаркет и снимает с себя всю одежду, гуляя по проходам. Его отвозят в больницу и он утверждает, что не помнит, где он был последние несколько дней. Джесси возвращается в свой дом, чтобы вычистить подвал и избавиться от фургона. Когда ОБН выслеживает его, он утверждает, что он развлекался с проституткой все выходные. Полицейские не верят ему и думают, что знают, как прибить его: они приводят дядю Туко, чтобы опознать его, но он отказывается сотрудничать с властями. Позже Хэнк получает подарок в участке за поимку Туко: золотые зубы Туко, упакованные в прозрачном акриловом кубе.

Производство 
Сценарий к эпизоду написал Питер Гулд, а режиссёром стал Терри Макдоно. Премьера состоялась на канале AMC в США и Канаде 22 марта 2009 года.

Реакция критиков 
Эпизод получил положительные отзывы от критиков. Донна Боумен из The A.V. Club дала эпизоду рейтинг A. Сет Амитин из IGN дал эпизоду оценку 9.8/10.

Примечания

Ссылки 
«Укус мёртвой пчелы» на официальном сайте сериала «Во все тяжкие»

Эпизоды телесериала «Во все тяжкие»
Сценарии Питера Гулда
2009 год в телевидении